Il singolare del torneo di tennis Coupe Poree 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Christophe Roger Vasselin 6-2, 6-1, 7-6.

Teste di serie 
 Guillermo Vilas (campione)
 Ilie Năstase (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Coupe Poree 1977